17-й национальный чемпионат Армении по футболу 2008 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором участвовали 8 клубов.

По итогам прошлого сезона повышение получило «Динамо» (Ереван), но клуб не смог пройти процедуру лицензирования и снялся до начала чемпионата. В связи с этим столичная «Киликия» сохранила место в элите.

30 апреля состоялась пресс-конференция президента ФФА Рубена Айрапетяна и исполнительного директора компании «Стар» Ваана Керобяна￼￼. На ней стороны подписали договор, согласно которому компания «Стар» стала генеральным спонсором чемпионата Армении 2008 года и партнёром национальной сборной страны. С этого момента турнир стал именоваться «Стар национальное первенство по футболу».

Чемпионат прошёл в 4 круга (по 2 матча дома и в гостях). Турнир стартовал 6 апреля в 16:00 по местному времени в городе Абовян матчем «Арарат» — «Киликия». Последний, 28-й тур прошёл 15 ноября 2008 года.

Участники 
В 2008 году в армянской Премьер-лиге выступали клубы:

Статистика чемпионата 
 Сыграно матчей — 112 (100%).
 Победы домашних команд — 51 (45.53%).
 Ничьи — 25 (22.32%).
 Победы гостевых команд — 36 (32.14%).
 Забито голов — 254 (2.26 за матч).
 Забито дома — 141 (1.25 за матч).
 Забито в гостях — 113 (1.00 за матч).
 Самые результативные матчи: «Бананц» — «Киликия» — 4:2; «Киликия» — «Мика» — 1:5; «Киликия» — «Арарат» — 1:5.
 Самая крупная победа дома: «Арарат» — «Киликия» — 5:0.
 Самые крупные победы в гостях: «Киликия» — «Мика» — 1:5; «Киликия» — «Арарат» — 1:5.
 Первый гол в сезоне забил защитник «Мики» Тиаго.
 Первая жёлтая карточка была показана защитнику «Ширака» Оганесу Демирчяну.
 Первая красная карточка была показана вратарю «Улисса» Маису Азизяну.

Итоговая таблица

Примечания

Результаты матчей

«Золотой матч»  
Регламент ФФА предусматривал пункт, согласно которому, если 2 клуба в борьбе за первое место набрали одинаковое количество очков по окончании чемпионата, то обладатель золотых медалей будет определён в дополнительном, «золотом матче».

По истечении 4-х дней с момента завершения чемпионата страны на Республиканский стадион вышли действующий чемпион «Пюник» и обладатель Суперкубка «Арарат».

Победу одержали игроки «Пюника», ставшие триумфаторами в 8-й раз подряд. Судьба матча решилась в дополнительное время (после обоюдных забитых мячей во втором тайме), а разящий удар за 2 минуты до конца игры нанёс Альберт Тадевосян.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2008
 Первая лига Армении по футболу 2008

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2008 на официальном сайте Федерации футбола Армении 
 Армянская Премьер-лига 2008 на официальном сайте УЕФА 
 Армянская Премьер-лига 2008 на сайте klisf 
 Армянская Премьер-лига 2008 на сайте rsssf 
 Армянская Премьер-лига 2008 на сайте national-football-teams 
 Армянская Премьер-лига 2008 на сайте weltfussball 

Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Армении в 2008 году
Чемпионат Армении по футболу